Meksyk – państwo w Ameryce Północnej
 Meksyk – stan w południowo-środkowym Meksyku
 Meksyk – stolica Meksyku
 Nowy Meksyk – stan na południowym zachodzie USA
 Meksyk – dzielnica Rybnika

Zobacz też 
 Dolina Meksyku